Erva-pulgueira é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Plantago afra
 Polygonum persicaria